

Musica 
 Get Lost – album dei Magnetic Fields del 1995
 Get Lost – album degli Huntingtons del 1999
 Get Lost – album di Mark McGuire del 2012

Televisione 
 Sperduti nel bosco (Get Lost) – cortometraggio animato del 1956 diretto da Paul Smith

Pagine correlate 
 Let's Get Lost